

Astronomia
 2799 Justus – asteroide della fascia principale

Musica
 Justus – album in studio dei The Monkees

Onomastica
 Justus – variante del nome proprio di persona Giusto

Persone
 Calvyn Justus – nuotatore e modello sudafricano
 Klaus-Peter Justus – ex mezzofondista tedesco
 Steffen Justus – triatleta tedesco